Vorontsovka (en rus: Воронцовка) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 239 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea